Fenster steht für:
 Fenster, Bauelement
 Fahrzeugfenster, siehe Windschutzscheibe, Heckscheibe und Seitenscheibe
 Atmosphärisches Fenster, Wellenlängenintervall des elektromagnetischen Spektrums, für das die Erdatmosphäre durchlässig ist
 Fenster (Geologie), auch Tektonisches Fenster, eine geologische Struktur, bei der tektonisch tieferes Gestein umgeben von tektonisch höherem zutage tritt
 Fenster (Osteologie), natürliche Öffnung im Knochen, siehe z. B. Schädelfenster
 Fenster (Computer), grundlegendes Element grafischer Computerbetriebssysteme
 Fenster (Würfelspiel), Würfelspiel mit verschiedenen Varianten
 Archäologisches Fenster, die Präsentation archäologischer Befunde in Form eines Ausschnitts oder Guckkastens 
 Fenster (Band), Berliner Pop-Band

 Fensterfunktionen in der digitalen Signalverarbeitung

Personen:
 Aristide Fenster (* 1951), deutscher Diplomat
 Karol Martesko-Fenster (* 1961), US-amerikanischer Unterhaltungs- und Medieninnovator und Unternehmer

Siehe auch:
 Fenstern
 Fensterln